Існує три ізомери нітротолуену:

 2-нітротолуен
 3-нітротолуен
 4-нітротолуен